Marescotti ist der Familienname folgender Personen:

 André-François Marescotti (1902–1995), Schweizer Komponist
 Antonio Marescotti (15. Jahrhundert), italienischer Medailleur
 Galeazzo Marescotti (1627–1726), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Giacinta Marescotti (1585–1640), italienische Nonne und Heilige
 Ivano Marescotti (* 1946), italienischer Schauspieler
 Luigi Aldrovandi Marescotti (1876–1945), italienischer Diplomat
 Raniero Marescotti († 1145), italienischer Kardinal